Усне́я краснова́тая () — вид лишайников рода  семейства .

Описание 
Это — кустистый лишайник, имеющий форму торчащего растопыренного кустика. Слоевище 6—10 см длиной, сизовато-зеленоватого цвета с розоватым или красным оттенком, иногда полностью красно-коричневое, благодаря красному пигменту в коровом слое. Лопасти первого и второго порядков с многочисленными бугорками, нередко с соредиями на верхушках, и с изидиями. Апотеции встречаются редко, окружены фибриллами.

Распространение и экология
Вид распространён в океанических умеренных и тропических районах Европы, Азии, на Азорских и Канарских островах, в Северной, Центральной и Южной Америке, Восточной и Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и российском Дальнем Востоке.

Произрастает в основном в темнохвойных лесах, на стволах и ветвях хвойных деревьев.

Охранный статус 
В России вид занесён в Красную книгу Краснодарского и Приморского края, Сахалинской области.

Примечания

Литература 
 
 

Лишайники
Леканоромицеты